Los ATP Masters Series forman parte de la elite del tour masculino de tenis organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales llamado ATP Tour.

La siguiente tabla muestra los resultados de la ATP Tour Masters Series 2008.

Detalles de Torneos

Indian Wells

Individuales

Dobles

Miami

Individuales

Dobles

Montecarlo

Individuales

Dobles

Roma

Individuales

Dobles

Hamburgo

Individuales

Dobles

Toronto

Individuales

Dobles

Enlaces externos 

 Web oficial de la ATP

Masters Series en 2008